Sáric, comune messicano
Šarić, cognome diffuso in Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia
Sarić, cognome diffuso in Bosnia-Erzegovina e Serbia